Boek van Mormon, een heilig boek voor de leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (mormonen)
The Book of Mormon (musical), een komische musical die werd geschreven en gecomponeerd door Trey Parker en Matt Stone